der Prächtige ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Süleyman der Prächtige (1494/95/96–1566), zehnter Sultan des Osmanischen Reiches, siehe Süleyman I.
 Lorenzo der Prächtige (1449–1492), Bankier und Politiker in Florenz aus dem Geschlecht der Medici, siehe Lorenzo il Magnifico
 Stephan der Prächtige (um 1337–1413), Herzog von Bayern, Herzog von Bayern-Ingolstadt und Reichslandvogt im Elsass und in Oberschwaben, siehe Stephan III. (Bayern)
 Alfons der Prächtige (1265–1291), König von Aragonien, siehe Alfons III. (Aragón)
 Batu der Prächtige (1205–1255), mongolischer Teilherrscher, siehe Batu Khan
 Robert der Prächtige (1002/1010–1035), Herzog der Normandie, siehe Robert I. (Normandie)#Legende

Siehe auch:
 Pracht